Sientje van Houten, kunstschilderes
Sientje Prijes, vakbondsbestuurdster, schrijfster
Sientje (stripfiguur), uit Jan, Jans en de kinderen
Sientje (film) van Christa Moesker (1997)